RFU steht als Abkürzung für:
 Russian Football Union, die englische Variante des Namens des russischen Fußballverbandes Rossijski Futbolny Sojus
 Rugby Football Union, englischer Rugby-Union-Verband

Rugby Football Union ist Namensbestandteil folgender Verbände:
 Asian Rugby Football Union, Asiatischer Kontinentalverband
 Auckland Rugby Football Union, Neuseeland
 Canterbury Rugby Football Union, Neuseeland
 Irish Rugby Football Union, Irland
 Northland Rugby Football Union, Neuseeland
 Otago Rugby Football Union, Neuseeland
 Taranaki Rugby Football Union, Neuseeland
 Wellington Rugby Football Union, Neuseeland

RFU